

Biografia 

Alberto I di Meclemburgo era il secondo figlio di Giovanni I di Meclemburgo e Luitgarda di Henneberg. Nel 1264, alla morte del padre, lui e suo fratello maggiore Enrico I regnarono congiuntamente sul Meclemburgo. Tuttavia il suo regno fu di breve durata in quanto morì l'anno successivo, il 15 o 17 maggio 1265.

Della sua vita si hanno poche informazioni. Secondo alcune fonti potrebbe aver sposato una figlia di Nicola I di Werle, ma nessuna registrazione di tale matrimonio, o di eventuali figli, è rimasta.

Alberto I di Meclemburgo venne sepolto nel duomo di Doberan.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Meclemburgo